Achucha VI ou Archucha VI (A(r)šuša) foi um vitaxa (pitiaxš ou bidhakhsh = vice-rei) de Gogarena da família mirrânida.

Vida 

Achucha era vitaxa de Gogarena e pertencia à família mirrânida. Aparece na Lista Real III de Juanxir Juanxeriani na qual é descrito como curopalata. Era príncipe de Trelca, Tachir e Asócia e casou-se em cerca de 748 com a segunda filha de Meribanes, chefe da deposta dinastia cosroida da Ibéria. Cyril Toumanoff pensa que a menção ao título de curopalata como título de Achucha é equivocada, pois era cedido pelo Império Bizantino apenas aos príncipes presidentes da Ibéria, e não a dinastas menores, cujo título comum era o de patrício. Assim, Toumanoff associa-o a outro Achucha citado numa inscrição como patrício e mampal.

Bibliografia 

 
 
 

Vitaxas de Gogarena
Casa de Mirranes
Armênios do século VIII
Partas do século VIII
Curopalatas
Patrícios do Império Bizantino
Tachir